Long Creek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Long Creek (Illinois)
Long Creek (Oregon)